Tiffin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tiffin Township (Adams County, Ohio)
 Tiffin Township (Defiance County, Ohio)